Сюзи:
 Сюзи () — коммуна во Франции, в регионе Пикардия.
 Сюзи — деревня у села Васильевское, Ильинский район, Пермский край, Россия.
 Сюзи — деревня у деревни Комариха, Ильинский район, Пермский край, Россия.
 Сюзи,  — женское имя, в том числе краткая форма от .
 Сюзи Кватро
 Сюзи Кентикян
 Сюзи Солидор
 Сюзи Сю
 (933) Сюзи — астероид, открытый в 1927 году.

См. также 
 
 
 
 Сюзерен